Biologia
 Tajpan (Oxyuranus), rodzaj jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych obejmujący dwa żyjące gatunki:
 Tajpan nadbrzeżny, tajpan australijski (Oxyuranus scutellatus), gatunek jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych
 Tajpan śródlądowy, tajpan pustynny (Oxyuranus microlepidotus), gatunek jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych

Osoby
 Bas Tajpan, właściwie Damian Krępa, polski wokalista